The Charlatans bezeichnet:
 The Charlatans (US-amerikanische Band), eine zwischen 1964 und 1970 aktive amerikanische Musikgruppe
 The Charlatans (englische Band), eine 1989 in Großbritannien gegründete Musikgruppe
 The Charlatans (Album), ein Album der gleichnamigen britischen Band